(« paradis » en anglais) peut faire référence à :

Noms

Cinéma 
 Michelle Paradise (née en 1972), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Paradise Films, société de production cinématographique belge.

Littérature 
 Sal Paradise, surnom que se donne Jack Kerouac dans son roman Sur la route ;
 Titre original de Paradis, un roman du prix Nobel de littérature Toni Morrison, paru en 1998 ;
 Titre original de  Paradis, un roman du prix Nobel de littérature Abdulrazak Gurnah, publié sous son titre original en 1994.

Musique 
 Paradise Oskar (né en 1990), chanteur finlandais né en 1990.

Titres

Bande dessinée 
 Paradise, série parallèle au jeu vidéo d'aventure du même nom.

Cinéma et télévision 
 Paradise, film américain de 1926 ;
 Paradise, film  américain de 1991 ;
  (2004), téléfilm français de Franck Pierson ;
 , série télévisée historique britannique diffusée pour la première fois en 2012 ;
  (2013), film américain de Diablo Cody.

Musique

ou chansons 
 , chanson du groupe britannique Sade sortie en 1988 ;
 ,  du groupe japonais AAA sorti en 2010 ;
 , chanson du groupe britannique Coldplay sortie en 2011 ;
 ,  de la chanteuse japonaise Nami Tamaki sorti en 2012 ;
 ,  du groupe italien Meduza feat. Dermot Kennedy sorti en 2020.

Albums 
 , album de Bob Sinclar sorti en 1998 ;
 , album de Cody Simpson sorti en 2012 ;
 , EP de la chanteuse américaine Lana Del Rey sorti en 2012 ;
 Paradise (2013), EP du groupe Within Temptation ;
 , album du groupe de reggae français Dub Inc. sorti en 2013 ;
 Paradise (2019) , album du chanteur belge Hamza.

Jeux vidéo 
 Paradise, jeu vidéo d'aventure.

Toponymie

Australie 
 Pacific Paradise, banlieue de Maroochydore (Queennsland).
 Surfers Paradise, commune de la Gold Coast, proche de Brisbane

Bahamas 
 Paradise Island, île des Bahamas au nord-est de l'île de New Providence.

Canada 
 Paradise, une ville de Terre-Neuve-et-Labrador
 , dans la province de la Saskatchewan

États-Unis 
 Paradise (Californie), municipalité située dans le comté de Butte en Californie ;
 Paradise, census-designated place située dans le comté de Mono en Californie ;
 Paradise, ville située au Kansas ;
 Paradise (Michigan), communauté non-incorporéee du comté de Chippewa ;
 Paradise (Nevada), ville non incorporée du comté de Clark ;
 Paradise (Texas), village du comté de Wise ;
 Paradise (Utah), municipalité du comté de Cache ;
 Paradise (Washington), hôtel classé au registre national des sites historiques américains.

Nouvelle-Zélande 
  : une localité rurale dans la région d’Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Guyana 
 Paradise, ville de Guyana.

Divers  
 Paradise, un cocktail à base de gin ;
 (2791) Paradise, un astéroïde.

Voir aussi 
 Paradize, album du groupe Indochine ;
 Paradize, chanson présente sur cet album.
 
Homonymie de localités aux États-Unis